Zavratec (gmina Idrija)
 Zavratec (gmina Sevnica)